Emilio Azcárraga puede referirse a:

 Emilio Azcárraga Vidaurreta (1895-1972), empresario mexicano - magnate de las telecomunicaciones;
 Emilio Azcárraga Milmo (1930-1997), empresario mexicano-estadounidense - dueño de Televisa (1972-1997), hijo del anterior;
 Emilio Azcárraga Jean (1968-), empresario mexicano, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, hijo del anterior.